Дагмара Датская (; , Копенгаген, Датское королевство — , , Датское королевство) — принцесса Датская, принцесса Исландская, дочь короля Дании и Исландии Фредерика VIII из рода Глюксбургов.

Биография 

Принцесса Дагмара Луиза Елизавета родилась во дворце Шарлоттенлунд в  Копенгагене 23 мая 1890 года. Она была младшим ребёнком и четвертой дочерью Фредерика VIII, короля Дании и Исландии и его супруги Луизы Шведской и Норвежской. Дагмара была названа в честь тёти, российской императрицы Марии Фёдоровны, урождённой принцессы Дагмары Датской.

Брак и дети 
Получив официальное разрешение короля Кристиана X, 23 ноября 1922 года во Фреденсборге сочеталась браком с Йоргеном Кастенскьольдом (1893—1978) из датско-норвежского дворянского рода , сыном Антона Кастенскьольда (1860—1940), камергера датского королевского двора и Софии Стэнсен-Лет (1870—1947). В браке родились пятеро детей:

 Карл Фредерик Антон Йорген Кастенскьольд (13 ноября 1923 — 14 апреля 2006), 23 октября 1948 года сочетался браком с Бенте Гревенкоп-Кастенскьольд (5 апреля 1927 - 22 мая 2003), в браке родились два сына и дочь, супруги развелись в 1963 году;
 Хельмут Йорген Фредерик Карл Кастеншильд (род. 9 августа 1949 г.)
 Йорген Аксель Хольтен Кастенскиолд (род. 16 декабря 1951 г.)
 Дагмар Кастенскиолд (род. 25 января 1956 г.)
 Кристиан Людвиг Густав Фриц Кастенскьольд (род. 10 июля 1926), 11 ноября 1952 года сочетался браком с Сесили Эбботс (род. 10 августа 1927), в браке родилась дочь;
 Александра Кастенскьольд (род. 11 июня 1965 г.)
 Йорген Фредерик Ааге Эрик Хельге Кастенскьольд (16 марта 1928 — 4 мая 1964), 14 июля 1956 года сочетался браком с Кирстен Шличкрулл (род. 24 марта 1934), в браке родились две дочери;
 Сюзанна Хелен Дагмар Кастенскьольд (род. 13 апреля 1957 г.)
 Мария-Ловиса Кастенскьольд (род. 10 ноября 1960 г.)
 Дагмара Луиза Тира София Кастенскьольд （11 сентября 1930 — 12 июля 2013), 4 апреля 1950 года сочеталась браком с Паулом Битшем (род. 5 октября 1930), в браке родились три сына;
 Эрик Йорген Мариус Пол Карл Кристиан Битш (род. 9 августа 1950 г.)
 Ханс Йорген Горм Битш (род. 14 января 1954 г.)
 Кристиан Аксель Карл Битш (род. 18 августа 1959 г.)
 Кристиан Фредерик Кастенскьольд (21 августа 1931 — 4 ноября 1937).

Принцесса Дагмара была бабушкой девяти внуков. Она умерла в Конгстедлунде 11 октября 1961 года.

Генеалогия

Примечания 

Глюксбурги
Принцессы Дании